La ligne 75 est une ancienne ligne du tramway vicinal d'Anvers de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Anvers à Lillo entre  et .

Histoire 
 : extension vers le port de Lillo.

 : électrification.

 : échange d'itinéraire avec la ligne Anvers - Zandvliet entre Anvers et Berendrecht Blauwhoef.

 : suppression de la section Hoevenen - Berendrecht Blauwhoef.

 : suppression.

Exploitation

Films de destination

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal d'Anvers
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers